Gewichtszerlegung bezeichnet in der Mathematik:

 Gewichtszerlegung (Darstellungstheorie)
 Gewichtszerlegung (Hodge-Theorie)